Lanas kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Lanas (ort i Filippinerna, MIMAROPA), Province of Romblon, 
 Lanas (ort i Filippinerna, Centrala Visayas), Province of Cebu, 
 Lanas River, vattendrag, MIMAROPA, Province of Romblon,

Frankrike 

 Landes, departement i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Lanas, kommun i departementet Ardèche, 
 Lannes, Lot-et-Garonne, kommun, Département du Lot-et-Garonne,

Indonesien 

 Desa Lanas, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar